Ри́та Ку́лидж (, род. 1 мая 1945) — американская певица и автор песен. В 1970—1980-е годы её песни неоднократно попадали в американские национальные чарты. Вместе со своим бывшим мужем Крисом Кристофферсоном певица дважды становилась обладателем «Грэмми».

Среди самых известных песен Риты Кулидж — «We’re All Alone», «(Your Love Has Lifted Me) Higher and Higher», а также «All Time High», заглавная тема к кинофильму про Джеймса Бонда «Осьминожка».

Жизнь и карьера

Ранняя жизнь 
Кулидж родилась в Лафайете, штат Теннесси. Она дочь Дика и Шарлотты Кулидж, священника и школьной учительницы, вместе с сестрами Линдой и Присциллой и братом Рэймондом. Она имеет чероки и шотландское происхождение. Она училась в средней школе Мейплвуд в Нэшвилле и окончила старшую школу Эндрю Джексона в Джексонвилле, штат Флорида. Кулидж - выпускница Университета штата Флорида. Является членом женского общества Альфа-Гамма-Дельта.

Дискография

Альбомы

Североамериканские издания

Альбомы с Крисом Кристофферсоном

Международные издания

Сборники

Синглы 

 A Сторона «Б» сингла «Fever»
 B В Австралии попал в чарты как сингл с двумя сторонами «А», на второй стороне «А» была песня

Примечания

Ссылки 

 
 Галерея релизов Риты Кулидж на сайте «On A&M Records.com»

Родившиеся в 1945 году
Родившиеся в округе Мейкон (Теннесси)
Персоналии:Нашвилл
Певцы и певицы США
Кантри-музыканты США
Лауреаты премии «Грэмми»
Поп-музыканты США
Поп-вокалисты США